Olivier Schneider peut faire référence à :

 Olivier Schneider, comédien et cascadeur français ;
 Oliver Schneider (1899–1949), écrivain et anthropologue uruguayen et chilien